Панченково () — село, относится к Свердловскому району Луганской области Украины. Де факто — с 2014 года населённый пункт контролируется самопровозглашённой Луганской Народной Республикой.

География 
С восточной стороны села проходит граница Украины с Россией, к которой населённый пункт непосредственно примыкает. Соседние населённые пункты: город Червонопартизанск и сёла Александровка на севере, Ананьевка и город Свердловск на западе, посёлки Хмельницкий на юго-западе и Бирюково на юге.

Общие сведения 
Занимает площадь 34,33 км². Почтовый индекс — 94862. Телефонный код — 6434. Код КОАТУУ — 4424281103.

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 694 человека.

Местный совет 
94860, Луганская обл., Свердловский район, с. Александровка, ул. Крупской, 52

Ссылки 
 Панченково на сайте Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Свердловского района (Луганская область)
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании